João Francisco Junqueira (Junqueira, 14 de novembro de 1727 - São Tomé das Letras, 5 de abril de 1819) foi um português que imigrou para a capitania de Minas Gerais durante a colonização do Brasil.

No Brasil adotou o sobrenome Junqueira em referência ao local de nascimento, a freguesia de Junqueira, em Portugal, que outrora fazia parte de Barcelos.

Casou em 16 de janeiro de 1758 com Elena Maria do Espírito Santo em São João del-Rei.

Requereu a sesmaria do Campo Alegre e comprou a sesmaria do Favacho. Favacho ficava entre Carrancas e Baependi e passavam pela região viajantes e tropeiros pelo caminho velho entre Paraty e Ouro Preto.

As sesmarias do Campo Alegre e do Favacho formavam um latifúndio com cerca de três léguas quadradas.

Os cavalos da família Junqueira deram origem ao manga-larga marchador.

Teve ele doze filhos, quatro deles morreram sem deixar geração, sobram então :

- João Francisco Junqueira Filho

-Francisco Antonio Junqueira

- Maria Francisca da Encarnação Junqueira

- José Francisco Junqueira

- Ana Cândida Junqueira

- Genoveva Junqueira

- Gabriel Francisco Junqueira

Ver também 
 Revolta de Carrancas
 Gabriel Francisco Junqueira

4 Súmula das origens até o sub-tronco de Ana Cândida da Sila Costa, retirado do livro "Memórias e tradições da família Junqueira "
Família Junqueira
Naturais de Barcelos